Verly  :

Patronyme
 François Blanchot de Verly (1735-1807), officier général et un administrateur colonial français qui fut gouverneur du Sénégal.
 François Verly (1760-1822), architecte français.
 Hippolyte Verly (1838-1916), journaliste et écrivain français.
 Michèle Verly (1909-1952), actrice française.

Toponymie
 Verly ancienne commune de l'Aisne.
 Grand-Verly commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Picardie.
 Petit-Verly commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Picardie.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français